Per "insieme induttivo", in matematica, si intendono due significati diversi:

 Insieme induttivo – nella teoria degli insiemi, insieme contenente l'insieme vuoto e chiuso per successore
 Insieme induttivo – nella teoria degli ordini, insieme parzialmente ordinato di cui ogni catena ha un maggiorante